Ел Пало Фијеро има више значења:

 Ел Пало Фијеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пало Фијеро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику